Jiande Shi (kinesiska: 建德市, 建德) är ett härad i Kina.   Det ligger i prefekturen Hangzhou Shi och provinsen Zhejiang, i den östra delen av landet, omkring 120 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Hangzhou. Antalet invånare är 430750. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter på häradsnivå i Zhejiang
WP:Projekt Kina